Dees ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Dees (1939–2012), US-amerikanischer Songschreiber
 David Dees (1958–2020), US-amerikanischer Grafiker
 Hans-Christoff Dees (* 1965), deutscher Politiker der SPD
 Karl Dees (1883–1967), deutscher Redakteur und Mitglied des Badischen Landtags 
 Rick Dees (* 1950), US-amerikanischer DJ und Schauspieler
 Tony Dees (* 1963), US-amerikanischer Hürdenläufer

Dees heißen die Orte
 Dees (Alabama), Ort im Mobile County, Alabama, USA
 Dees (Illinois), Ort im Cumberland County, Illinois, USA

Siehe auch:
 Dehs
 Deese
 Dies